Стоун (округ, Арканзас)
Стоун (округ, Міссісіпі)
Стоун (округ, Міссурі)